Etappe (, franz. für Abschnitt, Phase) steht für:
 Etappe als Abschnitt eines mehrteiligen Rennens insbesondere im Radsport, siehe Etappenrennen
 Etappe als veralteter Fachbegriff im Militärwesen, siehe Kriegs-Etappenwesen
 Etappe (Zeitschrift), eine Zeitschrift
 Etappendienst, Einrichtungen der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg in Spanien

Siehe auch